Александр Ануфриев Сергеевич:
 Ануфриев, Александр Сергеевич (род. 1940) — советский художник.
 Ануфриев, Александр Сергеевич (род. 1995) — белорусский футболист.